Jaborandi, comune brasiliano dello Stato di Bahia
Jaborandi, comune brasiliano dello Stato di San Paolo